Müser ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Müser (1882–1944), deutscher Landrat im Kreis Kreuznach (1920–1933) sowie Provinziallandtagsmitglied
 Franzjosef Müser (1897–1976), deutscher Politiker der CDU
 Friedrich Wilhelm Müser (1812–1874), erster Verwaltungsratsvorsitzender der Harpener Bergbau AG
 Robert Müser (1849–1927), Sohn und Nachfolger des "Kohlendoktors" Friedrich Wilhelm Müser, Leiter der Harpener Bergbau AG in Dortmund
 Willi Müser (1928–2013), deutscher Bahnbeamter und Politiker (CDU), MdB

und Unternehmen:
 Müser-Brauerei